

Cinema 
 After School – cortometraggio muto del 1912 diretto da Allan Dwan
 After School – film del 1988
 After School – film singaporiano del 2003 diretto da Houren Zhu
 After School – film thailandese del 2010
 Afterschool – film del 2009 diretto da Antonio Campos

Musica 
 After School (gruppo musicale) – girl group sudcoreano
 After School – brano musicale del 1957 di Randy Starr
 After School – brano musicale del 2002 di LL Cool J dal suo album 10
 After School – EP di Melanie Martinez del 2020

Televisione 
 After School – serie televisiva neozelandese trasmessa dal 1980 al 1989
 After School – programma televisivo indonesiano per bambini